Пиаш (порт. Pias) — топоним.

 Пиаш (Лозада) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Пиаш (Монсан) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Пиаш (Серпа) — фрегезия  в муниципалитете Серпа округа Бежа в Португалии. 
 Пиаш (Феррейра-ду-Зезере) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.